El tòs o la tossa significa el front de bous o toros, la massa òssia i bombada que suporta les banyes. Per analogia, la tossa és una massa de roca o una esquena prominent en un vessant, arrodonides i pesants, sigui quina sigui llur dimensió. Un tossal és més modest que una tossa.
 Entitats de població:
 La Tossa (Rosselló), entitat de població del municipi de Rosselló (Segrià)
 Tossa de Mar, vila i municipi de la comarca de la Selva, anomenat simplement Tossa fins al 1985 
 Orografia:
 La Tossa (Alfara de Carles), cim del municipi d'Alfara de Carles (Baix Ebre)
 La Tossa (Benifallet), cim del municipi de Benifallet (Baix Ebre)
 La Tossa (Horta de Sant Joan), cim dels municipis de Paüls (Baix Ebre) i de l'Horta de Sant Joan (Terra Alta)
 La Tossa (el Vilosell), cim del municipi del Vilosell (Garrigues)
 La Tossa (Tivissa), cim del municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 La Tossa (Prat de Comte), cim del municipi de Prat de Comte (Terra Alta)
 La Tossa (Talarn), muntanya de 887,4 metres que es troba entre els municipis de Talarn i Tremp
 Tossa Pelada, cim de la Serra de Port del Comte (2379 msnm)
 La Tossa (Querol), muntanya de 766 metres al municipi de Querol (Alt Camp)
 La Tossa (Montblanc), muntanya de 546 metres de Montblanc (Conca de Barberà)
 La Tossa (Àger), muntanya de 1270 metres que es troba al municipi d'Àger (Noguera) 
 Tossa de Viamar o Mola de Viamar una muntanya de 767 metres entre el Perelló (Baix Ebre) i Rasquera (Ribera d'Ebre) 
 Tossa Plana de Lles o Pic de la Portelleta, muntanya de 2916 metres o 2905 metres, punt més alt de la Baixa Cerdanya
 Tossa de Montbui, muntanya de 620 metres que es troba al municipi de Santa Margarida de Montbui a la (l'Anoia, Catalunya) 
 Tossa d'Espinau, una muntanya de 1087 metres entre els municipis d'Albanyà (Alt Empordà) i Beuda (la Garrotxa)
 Tossa Grossa de Montferri, muntanya de 387 metres de Montferri (Alt Camp, Catalunya) 
 Tossa de Queralt, muntanya de 351 metres al municipi de Freginals (Montsià)
 Tossa del Mal Pas, muntanya de 512 metres entre Capçanes i Colldejou (Priorat)
 Tossa de la Bovera muntanya de 811 metres entre Argençola (l'Anoia) i de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) 
 La Tossa (Castelló de Farfanya), muntanya de 421 metres que es troba al municipi de Castelló de Farfanya (la Noguera) 
 La Tossa (la Torre de Cabdella), muntanya de 1.105,9 metres d'altitud del municipi de la Torre de Cabdella
 Tossa de la Comtessa o el Vulturó, cim de la serra del Port del Comte de 2348,9 m d'altitud 
 Tossa d'Engrilló, muntanya entre Paüls (Baix Ebre), l'Horta de Sant Joan i Prat de Comte (Terra Alta)